Очеретный — фамилия.

Известные носители 
 Очеретный, Артур Сергеевич (род. 1978) — руководитель Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома «Литературная учёба», нынешняя жена — Людмила Путина.
 Очеретный, Валерий Иосифович (1970—1995) — Герой Российской Федерации (посмертно).
 Очеретный, Николай Михайлович (1896—1944) — авиатор Второй мировой войны.
Очеретная
 Очеретная, Людмила Александровна (род. 1958) — деятель российской культуры и просвещения, бывшая супруга президента России Владимира Путина.

Примечания